Korona (lat. corona: vijenac, kruna) može značiti: 

 korona, vanjski dio atmosfere Sunca i zvijezda 
 korona (optička pojava), vijenac oko Sunca ili Mjeseca, optička pojava koja nastaje kad se Sunce ili Mjesec nalazi iza tankih oblaka
 korona (vijenac), u antici, je vijenac koji predstavlja čast, odlikovanje, nagradu, visok čin svojega nositelja
 korona (elektricitet), u fizici i elektrotehnici, svjetleći električni izboj
 korona (glazba), u glazbi, je znak kojim se produljuje trajanje nekog tona, akorda ili stanke. Korona može stajati iznad notnoga znaka ili ispod njega. Obično produljuje ton ili stanku za polovicu njihova trajanja, ali stvarno produljenje određuje osjećaj izvoditelja prema karakteru određene glazbe.
 Sveta Korona, ranokršćanska svetica.
 korona (planetarna geologija), geološka formacija u obliku krune
 koronavirus, (lat.: Orthocoronavirinae, Coronavirinae) su skupina virusa koji uzrokuju bolesti kod sisavaca i ptica.

Izvori